Osiander peut faire référence à :
 Andreas Osiander (1498-1552), théologien et réformateur allemand ;
Friedrich Benjamin Osiander (1759-1822), obstétricien allemand ;
 Lothar Osiander (1939-), ancien joueur germano-américain de football ;
 Lucas Osiander (l'Ancien) (1534–1604), pasteur luthérien allemand et compositeur de musique d’église, fils d'Andreas Osiander ;
 Lucas Osiander le Jeune (1571-1638), théologien luthérien allemand, professeur et chancelier de l'université de Tübingen, fils du précédent.